(1964- ), sportif irlandais
 (mort en 2004), footballeur gallois
 Peter Donohoe (1953- ), musicien anglais

Voir aussi